IGEM ist die Abkürzung für

 iGEM international Genetically Engineered Machine
 Interessengemeinschaft Elektronische Medien (Schweiz)
 Institut für Geschichte und Ethik der Medizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
 Institut für Geologie der Erzlagerstätten, Petrographie, Mineralogie und Geochemie
 Ingenieurgesellschaft für Energiemesstechnik und Energiemanagement, Quern
 Institut für geothermisches Ressourcenmanagement, Bingen
 Interessengemeinschaft für Esel- und Mulifreunde in Deutschland e.V.

Abkürzung